Финал Кубка европейских чемпионов 1974 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1973/74, 19-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Единственный финал в истории Лиги чемпионов УЕФА, который был переигран. Первый финальный матч состоялся 15 мая 1974 года, на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились западногерманская «Бавария» и испанский «Атлетико Мадрид». Переигровка матча прошла 17 мая 1974 года на том же стадионе.

Отчёт о матче

Переигровка

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1973/1974

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1974
Кубок европейских чемпионов
Май 1974 года
Лига чемпионов 1974
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 15 мая
События 17 мая
Спорт в Бельгии в 1974 году
Спорт в Германии в 1974 году
Спорт в Испании в 1974 году